Лейкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лейкино — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Лейкино — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Лейкино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.